Suha (Šuljci, Foča, BiH)
Suha (Tjentište, Foča, BiH)